Nový hrádek či Nový Hrádek může označovat:

 Nový Hrádek – městys v okrese Náchod
 Nový hrad u Kunratic
 Nový Hrádek (Lukov) – zachovalá zřícenina hradu v Lukově v okrese Znojmo

Související články 
 Nový hrad